Черногорская капа, или просто капа (, также заврата) — черногорский национальный головной убор.

Описание 
Представляет собой низкий цилиндр; верх шапки (тепелак) плоский и красный, вокруг него чёрная кайма (деревия). Тепелак украшается пятью золотыми полосками в форме полукруга, внутри которого обычно помещается некий национальный символ: сербский крест, инициалы монарха (Н.I — Никола I Петрович), c золотыми полосками в форме полукруга, а в наше время — и герб Черногории.

В исторической области Лика в Хорватии существует шапка схожего фасона, которая также называется капа (, ), но в отличие от черногорской капы, на задней стороне пришивается ряд чёрных кисточек.

Символика 
Согласно традиционной трактовке, красный тепелак символизирует кровь, пролитую на Косовом поле, чёрная деревия — память о былой сербской державе, а пять полосок — ныне оставшиеся части Сербии.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Сербский национальный костюм
 Культура Черногории

Традиции Черногории
Национальные головные уборы